Casoni steht für:

 Casoni, italienische Ortschaft in Ravarino

Casoni ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Casoni (Bischof) (1599–1659), Bischof von Borgo San Donnino
 Filippo Casoni (1733–1811), italienischer Kardinal, Titularerzbischof von Perge und Kardinalstaatssekretär
 Giovanni Casoni (1783–1857), venezianischer Ingenieur, Historiker, Archäologe und Museumsleiter 
 Giulia Casoni (* 1978), italienische Tennisspielerin
 Lorenzo Casoni (1645–1720), italienischer Kardinal
 Luigi Vannicelli Casoni (1801–1877), italienischer Kardinal und Erzbischof von Ferrara
 Mario Casoni (* 1939), italienischer Unternehmer und Autorennfahrer